(des mots anglais  (maison) et  (bateau)) peut faire référence à :

Une maison flottante, un type de navire et d'habitation,
Houseboat (1958), titre en anglais du film La Péniche du bonheur.